Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1965 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 22 janvier au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
La finale opposant les paires australiennes Margaret Smith Court et John Newcombe d'une part, Robyn Ebbern et Owen Davidson d'autre part, n'a pas été jouée. Le titre est partagé entre les finalistes.

Parcours 
28 équipes sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1965
Australie Double mixte
Australie Double mixte
Tennis en Australie en 1965
Tennis en janvier 1965
Sport en février 1965